Васо Васич (; род. , Лойггерн, Швейцария) — швейцарский футболист сербского происхождения, играющий на позиции вратаря в бельгийском «Мускрон-Перювельзе».

Клубная карьера 
Свою спортивную карьеру Васич начинал в академии «Грассхоппера», откуда в 2008 году ушёл в клуб Челлендж-лиги «Винтертур». Первое время молодой голкипер занял прочное место в основе «Винтертур», но в сезоне 2010/2011 года уступил место первого номера Кристиану Лейте. Не сумев выиграть конкуренцию за место в основе Васо на полгода ушёл в «Янг Феллоуз Ювентус», откуда летом 2012 года перебрался в клуб Шаффхаузен, подписав 2-летний контракт. По итогам сезона 2012/2013 года «Шаффхаузен» завоевал право выступить на следующий год в Челлендж-лиге, а сам Васич сыграл в 30 матчах, пропустив в них 29 голов. По окончании контракта Васич принял предложение вернуться в «Грассхоппер».

Статистика выступлений
По состоянию на 13 февраля 2017

Карьера в сборной 
В 2011 году Васич, имеющий сербские корни, был приглашён в состав молодёжной сборной Сербии. В её составе молодой вратарь провёл 5 матчей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Янг Феллоуз Ювентус»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»